Blasenstein bezeichnet:

 in der Medizin den Harnstein
 den deutschen Namen der slowakischen Gemeinde Plavecké Podhradie
 sowie die dort befindliche Burg Blasenstein
 den Zusatznamen der oberösterreichischen  Gemeinde St. Thomas am Blasenstein
 sowie die dort befindliche Burg Blasenstein (St. Thomas am Blasenstein)
 den deutschen Name Blasenstein-Sankt-Peter der slowakischen Gemeinde Plavecký Peter

Siehe auch:
 Blassenstein